Баскара — многозначный термин:

 Баскара — муниципалитет в Испании
 Баскара — персонаж мультфильма «Возвращение Буратино», новое имя Карабаса-Барабаса